Первый дивизион 1961/1962 — 59-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 2 сентября 1961 года и закончился 6 мая 1962 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1961/1962
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1961 году
Спорт в Бельгии в 1962 году